Турчи́нская — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Турчинская, Агата Фёдоровна (1903—1972) — украинская советская поэтесса и прозаик.
 Турчинская, Елена Юльевна (род. 1949) — советский и российский искусствовед, музейный работник.
 Турчинская, Лариса Александровна (род. 1965) — советская и российская легкоатлетка.